

Patronyme

De Man 

 Cornelis de Man (1621-1706), peintre néerlandais ;
 Corneille de Man (1624-1700), personnage historique flamand ;
 Johannes Govertus De Man (1850-1930), zoologiste néerlandais ;
 Henri De Man (1885-1953), homme politique belge ;
 Paul de Man (1919-1983), théoricien belge de la littérature ;
 Filip De Man (1955-), homme politique belge flamand ;
 Jeroen de Man (1980-), acteur et metteur en scène néerlandais ;
 Mark De Man (1983-), footballeur belge.

Deman 

 Edmond Deman (1857-1918), éditeur d’art belge ;
 Paul Deman (1889-1961), coureur cycliste belge ;
 Peter Deman (1921-1998), agent du service secret britannique pendant la Seconde Guerre Mondiale ;
 Albert Deman (1927-1996), peintre et sculpteur français ;
 Alexandra Deman scénariste, dialoguiste et auteur dramatique française.

Pseudonyme 

 Dent de Man, actrice ivoirienne.

Patronyme néerlandais
Patronyme flamand